Franco-Bavaria steht für:
 Münchener Burschenschaft Franco-Bavaria, eine Münchner Burschenschaft (dachverbandsfrei)
 K.Ö.H.V. Franco-Bavaria Wien, eine Studentenverbindung im Österreichischen Cartellverband (ÖCV)